Остров сокровищ может означать:
 Остров сокровищ — роман Роберта Льюиса Стивенсона.

См. также